Вальтьендас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 38,6 км². Население — 143 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сеговии